Андре́й Игнате́нко:

 Игнатенко, Андрей Борисович (1957—2021) — российский художник-мультипликатор а также режиссёр-постановщик мультипликационных фильмов.
 Игнатенко, Андрей Фёдорович (род. 1971) — российский дзюдоист.